splitsing (recht), splitsing van een rechtspersoon
 onvolledig knooppunt, een splitsing van een auto(snel)weg in twee wegen
 Splitsing (band), een Groningse Nederlandstalige popgroep